Tamara Zidanšek (ur. 26 grudnia 1997 w Postojnie) – słoweńska tenisistka.

Kariera tenisowa 
W karierze zwyciężyła w siedemnastu singlowych i czterech deblowych turniejach rangi ITF. 28 lutego 2022 roku zajmowała najwyższe miejsce w rankingu singlowym WTA Tour – 22. pozycję. Natomiast w deblu jej najwyższą lokatą było 49. miejsce osiągnięte 12 grudnia 2022 roku.

W zawodach cyklu WTA Tour Słowenka zwyciężyła w jednym turnieju z trzech osiągniętych finałów w grze pojedynczej, w grze podwójnej natomiast wygrała cztery turnieje z siedmiu rozegranych finałów. Triumfowała też w dwóch singlowych turniejach cyklu WTA 125K series.

Historia występów wielkoszlemowych 
 Legenda

Występy w grze pojedynczej

Występy w grze podwójnej

Występy w grze mieszanej 
Tamara Zidanšek nigdy nie startowała w rozgrywkach gry mieszanej podczas turniejów wielkoszlemowych.

Finały turniejów WTA

Gra pojedyncza 3 (1–2)

Gra podwójna 7 (4–3)

Finały turniejów WTA 125K series

Gra pojedyncza 2 (2–0)

Wygrane turnieje rangi ITF

Gra pojedyncza

Bibliografia 

Słoweńskie tenisistki
Urodzeni w 1997
Ludzie urodzeni w Postojnie